István Molnár ist der Name folgender Personen:

*István Molnár (Wasserballspieler) (1913–1983), ungarischer Wasserballspieler
István Molnár (Diplomat) (1928–2012), ungarischer Geheimdienstoffizier, Botschafter in Indonesien und Australien
István Molnár (Volleyballspieler) (1937–1999), ungarischer Volleyballspieler
István Molnár (Radsportler) (* 1980), ungarischer Radsportler
István Molnár (Tischtennisspieler) (* 1999), ungarischer Tischtennisspieler